Хюльгюзи:

 Хюльгюзи (Фюльгюзи) — урочище в Волосовском районе Ленинградской области, в 2,5 км к южнее деревни Горки Вторые ().

 Хюльгюзи — упразднённая деревня в Волосовском районе Ленинградской области.

 Хюльгюзи — озеро в Волосовском районе Ленинградской области.

Примечания